Donn steht für:

 Donn (Mythologie), altirische Sagengestalt
 Donn Cuailnge und Findbennach, zwei mythische Stiere Irlands
 Donn (Geologie), fossiler Strandwall im Marschland

Donn ist der Familienname folgender Personen:
 James Donn (1758–1813), britischer Botaniker
 Jorge Donn (1947–1992), argentinischer Solotänzer
 Larry Donn (1941–2012), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker

Siehe auch:
 Don
 Donne